Falkonergården er betegnelsen på en række steder:

Falkonergården (Frederiksberg) – en nedlagt gård på Frederiksberg
Falkonergården (Fredensborg) – en gård ved Fredensborg
Falkonergårdens Gymnasium – i daglig tale kaldet Falkonergården – et gymnasium på Frederiksberg